A 20ª edição da Vuelta decorreu entre 29 de abril a 16 de Maio de 1965, A corrida foi composta por 18 etapas, num total de mais de 3409 km, com uma média de 36,954 km/h. A corrida começou em Vigo e terminou em Bilbau.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1965
1965 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1965